Змагання з важкої атлетики в категорії до 69 кг серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро пройшли 9 серпня в Павільйоні № 2 Ріосентро.

Розклад змагань 
Час місцевий (UTC−3)

Призери

Рекорди 
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати 

Іззат Артиков був позбавлений бронзової медалі через застосування заборонених препаратів, очікується що колумбієць Луїс Хав'єр Москера, який посів четверте місце отримає бронзову медаль.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт